Lucky Me oder LuckyMe steht für:

Filme
 Lucky Me, deutscher Titel Das blonde Glück, US-amerikanischer Spielfilm von Jack Donohue (1954)
 Lucky Me (2017), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Thomas A. Morgan und Ibrahim Nada (2017)

Marken
 Lucky Me, eine Instant-Nudel-Marke von Monde Nissin
 LuckyMe (Musiklabel), britisches Musiklabel